Brännbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brännbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (10,2 ha)
Brännbergstjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (1 ha)
Brännbergstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,59 ha)
Brännbergstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 719751-164541), sjö i Lycksele kommun, 
Brännbergstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 719805-164513), sjö i Lycksele kommun,  (7,17 ha)

Se även
Bräntbergstjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn